Delen, een wiskundige of rekenkundige bewerking op twee getallen
 ÷ (Ed Sheeran), een muziekalbum uit 2017 van de Britse zanger Ed Sheeran